James Avery peut faire référence à :
 James Avery, acteur américain.
 L'entreprise de joaillerie , qui se trouve au sud du Texas.